Die COSAFA U-20-Meisterschaft 2022 (), die Fußball-Meisterschaft des südlichen Afrika der U-20-Herren, soll vom 7. bis 16. Oktober 2022 in Eswatini stattfinden. Das Turnier wird von der COSAFA organisiert. Titelverteidiger ist die Auswahl Mosambiks.

Teilnehmer und Modus 
12 Mannschaften treten in drei Gruppen zu je vier Teams an. Die Gruppensieger und die beste zweite Mannschaft ziehen in die Hauptrunde ein. Dort wird ein Halbfinale, Spiel um Platz 3 und Finale bestritten.

Spielorte 
Das Turnier soll in zwei Stadien stattfinden.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Platzierung Zweite 

|}

Hauptrunde 
Sämtliche Spiele der Hauptrunde wurden im Somhlolo National Stadium ausgetragen.

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch)

Jugend
Sport (Eswatini)
Fußballwettbewerb für Jugend-Nationalmannschaften
Fußballveranstaltung 2022